«Stephen Williams»/«Steven Williams» - conjunto del nombre propio Stephen/Steven y el apellido Williams - puede referirse a:

Personajes 
 Steven Williams (1949-), actor;
 Steven Williams -"Stone Cold" Steve Austin- (1964-), luchador profesional estadounidense;
 Stephen Williams (19??-), director de televisión canadiense;
 Steven Williams (1988-), deportista olímpico argentino.